Танець смерті ():

 Танець смерті — популярний сюжет середньовічної європейської міфології, що був неодноразово використаний у мистецтві.
 Танець смерті (Австралія) — обов'язковий ритуал австралійських аборигенів перед відходом з життя.
 «Танець смерті» () — симфонічний твір Ференца Ліста.
 «Танець смерті» () — мотет німецького композитора Хуго Дістлера.
 «Танець смерті» () — п'єса шведського драматурга Августа Стріндберга 1900 р.
 «Танець смерті» () — п'єса німецького драматурга Франка Ведекінда 1905 р.
 «Танець смерті» () — одноактна п'єса англійського поета В. Х. Одена 1933 р.
 «Танець смерті» — німий художній фільм 1916 року Олександра Волкова.
 «Танець смерті» — фільм 1969 року за однойменною п'єсою А. Стріндберга з Л. Олів'є в головній ролі (на основі вистави Національного театру).
 «Танець смерті» — американо-британський трилер 1987 року.
 «Танець смерті» — книга Стівена Кінга, монографія про жанр «жахів» з елементами автобіографії.
 «Танець смерті (роман)» — роман Дугласа Престона та Лінкольна Чайлда, опублікований 2005 року.
 Dance of Death — тринадцятий студійний альбом англійської групи Iron Maiden.